

Cinema 
 Vijay – film del 1942
 Vijay – film del 1988 diretto da Yash Chopra
 Vijay – film del 1989 diretto da B. Gopal

Onomastica 
 Vijay – nome proprio di persona maschile e femminile indiano, variante di Vijaya

Persone 
 Vijay – attore indiano
 A. L. Vijay – regista indiano

Pagine correlate 
 Vijaya